Великий перелом:

 Великий перелом — выражение И. В. Сталина, которым он охарактеризовал политику форсированной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.
 «Великий перелом» — художественный фильм 1945 года.